«I Wouldn't Normally Do This Kind Of Thing» — песня британской поп-группы Pet Shop Boys. Она вышла синглом 29 ноября 1993 года (это третий сингл с альбома «Very») и достигла 13-го места в британском чарте.

Помимо бисайда (песня «Too Many People») к синглу шли ремиксы песен с «Please» — «Violence» и «West End Girls».

Список композиций

7": Parlophone / R 6370 (UK) 
 «I Wouldn't Normally Do This Kind Of Thing» (Beatmasters 7") (4:45)
 «Too Many People» (4:19)

12: Parlophone / 12R 6370 (UK) 
 «I Wouldn't Normally Do This Kind Of Thing» (Extended Nude Mix) (7:49)
 «I Wouldn't Normally Do This Kind Of Thing» (Grandballroom Mix) (6:32)
 «West End Girls» (Sasha Remix) (7:45)
 «West End Girls» (Sasha Dub) (8:16)

12: Parlophone / 12RX 6370 (UK) 
 «I Wouldn't Normally Do This Kind Of Thing» (Wild Pitch Mix) (8:22)
 «I Wouldn't Normally Do This Kind Of Thing» (Wild Tribal Beats) (3:49)
 «I Wouldn't Normally Do This Kind Of Thing» (Club Mix) (7:10)
 «I Wouldn't Normally Do This Kind Of Thing» (Wild Pitch Dub) (7:45)

CD: Parlophone / CDRS 6370 (UK) 
 «I Wouldn't Normally Do This Kind Of Thing» (Album Version) (3:03)
 «Too Many People» (4:19)
 «Violence» (Hacienda Version) (4:58)
 «West End Girls» (Sasha Remix) (7:45)

CD: Parlophone / CDR 6370 (UK) 
 «I Wouldn't Normally Do This Kind Of Thing» (Beatmasters 7") (4:45)
 «I Wouldn't Normally Do This Kind Of Thing» (Extended Nude Mix) (7:49)
 «I Wouldn't Normally Do This Kind Of Thing» (Wild Pitch Mix) (8:22)
 «I Wouldn't Normally Do This Kind Of Thing» (Grandballroom Mix) (6:32)
 «I Wouldn't Normally Do This Kind Of Thing» (Wild Pitch Dub) (7:45)

CD: EMI / 8 81270 2 (Germany) 
 «I Wouldn't Normally Do This Kind Of Thing» (Beatmasters 7") (4:45)
 «I Wouldn't Normally Do This Kind Of Thing» (Extended Nude Mix) (7:49)
 «I Wouldn't Normally Do This Kind Of Thing» (Wild Pitch Mix) (8:22)
 «I Wouldn't Normally Do This Kind Of Thing» (Voxigen Mix) (6:25)

CD: EMI / E2-58122 (US) 
 «I Wouldn't Normally Do This Kind Of Thing» (Album Version) (3:03)
 «I Wouldn't Normally Do This Kind Of Thing» (Club Mix) (7:10)
 «I Wouldn't Normally Do This Kind Of Thing» (Wild Pitch Mix) (8:22)
 «I Wouldn't Normally Do This Kind Of Thing» (Extended Nude Mix) (7:49)
 «West End Girls» (Sasha Remix) (7:45)
 «Violence» (Hacienda Version) (4:58)
 «Too Many People» (4:19)

Высшие позиции в чартах

Версия Робби Уильямса 
Кавер-версия этой песни Робби Уильямса была бисайдом к его синглу 1998 года «Let Me Entertain You». Эту версию можно услышать в одном из эпизодов американского ситкома «Друзья».

Источники 

 Дискография Pet Shop Boys 

Песни Pet Shop Boys
Песни, написанные Нилом Теннантом
Песни, написанные Крисом Лоу